Тинькофф Кредитные Системы:
 Тинькофф. Кредитные Системы — прежнее наименование банка
 Tinkoff Credit Systems (UCI Team Code: TCS) — бывшая профессиональная континентальная велокоманда.